Die First Division 1958/59 war die 44. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum sechsten Mal der FC Valletta.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzte Aufsteiger FC Marsa Absteiger FC St. George’s. Marsa war erstmals seit der Saison 1956/57 wieder im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen Runde ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Der Letztplatzierte musste in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

195859
Fußballsaison 1958/59